Résultats détaillés de l’édition 1903 du championnat de tennis US National qui est disputée du 24 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames 
Championne en titre (1902), Marion Jones est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

1903
US Open
US Open
Compétition de tennis à Newport (Rhode Island)
Compétition de tennis à Philadelphie
Sport aux États-Unis en 1903
Juin 1903
Août 1903